Мендон има више значења:
 Мендон (Јута)
 Мендон (Илиноис)
 Мендон (Мисури)
 Мендон (Мичиген)
 Мендон (Охајо)